Здание Русского Торгово-Промышленного банка:
 Здание Русского торгово-промышленного банка (Санкт-Петербург) — в Санкт-Петербурге
 Здание Русского торгово-промышленного банка (Самара) — в Самаре